Eerste divisie (2002/2003) – drugi poziom piłkarski w Holandii w sezonie 2002/2003. Mistrzostwo ligi zdobyło ADO Den Haag, awansując tym samym do Eredivisie w sezonie 2003/2004.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 Wyniki spotkań na rsssf.com

Zobacz też 
 Eredivisie (2002/2003)
 Eerste divisie

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Holandii
2003 w Holandii
Eerste divisie